Joe Simpson (1960-), alpinista britannico
 Joe Simpson (1988-), rugbista a 15 inglese
 Joe Simpson, produttore cinematografico statunitense